Darboe ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Darboe (* 1990), gambischer Fußballspieler
 Adama Darboe (* 1986), dänischer Basketballspieler
 Alhagie Darboe, gambischer Politiker
 Alhagie S. Darboe (Bamba Tulunbali), gambischer Politiker
 Ebrima Darboe (* 2001), gambischer Fußballspieler
 Laila Darboe (* um 1998), deutsche Rapperin, siehe Layla (Rapperin)

 Mbassey Darboe, gambische Fußballspielerin
 Njai Darboe, gambischer Politiker
 Omar Darboe, gambischer Politiker
 Ousainou Darboe (* 1948), gambischer Politiker